Crantore, filosofo greco
 Crantore, figura mitologica